Гундлах — фамилия. Известные носители:

 Гундлах, Вилли (род. 1929) — немецкий дирижёр и музыкальный педагог.
 Гундлах, Джеффри (род. 1959) — американский финансист, инвестор-миллиардёр.
 Гундлах, Рудольф (1892—1957) — польский инженер, изобретатель панорамного танкового перископа.
 Гундлах, Свен Гуидович (1959—2020) — российский поэт, музыкант, художник-концептуалист.
 Гундлах, Хуан (Иоганн Кристоф Гундлах; 1810—1896) — кубинский натуралист немецкого происхождения.